Евгений Евгеньевич Алексеевский ( — 3 января 1979) — советский государственный и хозяйственный деятель. Член ЦК КПСС с 1971 года, кандидат в члены ЦК КПСС (1966—1971). Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 7—9 созывов (1966—1979) от Туркменской ССР. В Верховный Совет 9 созыва избран от Марыйского городского избирательного округа № 435 Туркменской ССР.

Биография 
В 1950 году заочно окончил Украинскую академию сельскохозяйственных наук.

 1921—1922 — продовольственный инспектор уездного продовольственного комитета.
 1922—1924 — слушатель рабфака при Воронежском университете.
 1924—1925 — заместитель секретаря Новохопёрского укома комсомола.
 1925—1929 — член президиума Среднеазиатского бюро ЦК ВЛКСМ.
 1929—1932 — заместитель секретаря, секретарь Курган-Тюбинского окружкома компартии Таджикистана.
 1932—1934 — заместитель наркома земледелия, затем заместитель наркома водного хозяйства Таджикской ССР.
 1934—1935 — начальник политотдела МТС, Московская область.
 1935—1937 — начальник Калининского областного земельного управления.
 1937 — заведующий сельскохозяйственным отделом Калининского обкома ВКП(б).
 1937—1939 — арестован органами НКВД.
 1939—1940 — заведующий сельскохозяйственным отделом Калининского обкома ВКП(б).
 1940—1941 — народный комиссар земледелия Таджикской ССР.
 1941—1946 — комиссар и начальник политотдела 17-й гв. (20-й горной) кавалерийской дивизии. Участник боёв на Западном, Брянском, 1-м Белорусском фронтах.
 1946—1948 — начальник Измаильского областного земельного управления.
 1948—1950 — заместитель министра сельского хозяйства УССР.
 1950—1953 — министр хлопководства УССР.
 1953—1958 — заместитель министра сельского хозяйства УССР.
 1958—1960 — начальник Главного управления водного хозяйства при Совмине УССР.
 1960—1963 — председатель Государственного комитета Совмина УССР по водному хозяйству.
 1963—1965 — Председатель Государственного комитета по орошаемому земледелию и водному хозяйству при Госплане СССР — Министр СССР.

С 1965 года — министр мелиорации и водного хозяйства СССР.

Награды 
 медаль «Серп и Молот» (19.03.1976);
 четырежды орден Ленина (26.02.1958, 19.03.1966, 1971, 19.03.1976);
 четырежды орден Красного Знамени (21.07.1942, 30.03.1943, 16.09.1943, 21.02.1945);
 орден Богдана Хмельницкого 2 степени (06.04.1945);
 орден «Знак Почёта»;
 Почётный гражданин города Мозырь.

Именем Е.Е. Алексеевского в 1979 году назван Саратовский оросительно-обводнительный канал.

Источники 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — , 1999. — ISBN 5-8243-0014-3.

Примечания

Ссылки 
 

Министры мелиорации и водного хозяйства СССР
Председатели государственных комитетов — министры СССР
Члены ЦК КПСС
Депутаты Совета Национальностей 7-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 8-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Туркменской ССР
Работники Госплана СССР
Народные комиссары и министры Таджикской ССР
Народные комиссары и министры УССР
Секретари Курган-Тюбинского окружкома КП(б) Таджикистана
Заместители министра сельского хозяйства Украинской ССР
Почётные граждане Мозыря
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС